Stonewall Jackson může být:
 Thomas Jonathan Jackson, americký generál
 Stonewall Jacskon (hudebník), americký country hudebník
 Stonewall Jacskon, česká country skupina, předchůdce skupiny Taxmeni